Sankt Virgil bzw. Heiliger Virgil steht für
 Virgil von Salzburg (* um 700–784), Gelehrter des Frühmittelalters, Abtbischof der Diözese Salzburg und des Klosters Sankt Peter
sowie:
 etliche Kirchen, siehe Virgilius-von-Salzburg-Kirche
 Bildungszentrum St. Virgil Salzburg